I Campionati europei di triathlon del 2011 si sono tenuti a Pontevedra, Spagna in data 24 giugno 2011.

Nella gara maschile ha vinto il britannico Alistair Brownlee, mentre in quella femminile la francese Emmie Charayron.

Si sono aggiudicati il titolo europeo nella categoria junior rispettivamente il tedesco Justus Nieschlag e la connazionale Hanna Philippin.

La gara valida per il titolo di campione d'europa del 2011, nella categoria under 23, si è svolta, invece, ad Eilat, in Israele, il 28 ottobre 2011. Nella gara maschile ha vinto per la seconda volta consecutiva il portoghese João Silva, mentre in quella femminile ha vinto la russa Alexandra Razarenova.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Bibliografia

Voci correlate
Campionati europei di triathlon
Campionati del mondo di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2011

Campionati europei di triathlon
Competizioni sportive a Pontevedra
Triathlon nel 2011